Ponzone – Comune italiano in provincia di Alessandria
Ponzone – Torrente della provincia di Biella
Ponzone – frazione di Valdilana in provincia di Biella
Matteo Ponzone – pittore della Repubblica di Venezia
Pietro Martire Ponzone – vescovo del Cinquecento

Pagine correlate 
 Marchesato di Ponzone